Parks Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* Parks Township (Montgomery County, Arkansas)
 Parks Township (Scott County, Arkansas)
 Parks Township (Oklahoma)
 Parks Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Park Township